11-ото издание на Купата на панаирните градове се провежда през сезон 1968/69 г.

Първи кръг 

1 Копенхаген БК и УС Люксембург се оттеглят от участие.
2 Победителят печели след хвърляне на монета.

Втори кръг 

3 Победителят печели след хвърляне на монета.

Трети кръг

Четвъртфинал 

4 Хамбург се оттегля от турнира.

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1968/69
 Купа на носителите на купи 1968/69

Външни препратки 
 Детайли за срещите в rsssf.com

Купа на панаирните градове